HMS Sheffield je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Sheffield (24) 
 HMS Sheffield (D80) 
 HMS Sheffield (F96) 

Sheffield